Albany Municipal Airport ist der Name mehrerer Flughäfen in den Vereinigten Staaten:

 Albany Municipal Airport (Missouri)
 Albany Municipal Airport (Oregon)
 Albany Municipal Airport (Texas)